Hinghofer ist der Familienname folgender Personen:

 Dagmar Hinghofer-Szalkay (* 1979), österreichische Juristin und Hochschullehrerin
 Friedrich Hinghofer (1822–1868), österreichischer Schriftsteller
 Helmut Hinghofer-Szalkay (* 1948), österreichischer Physiologe und Hochschullehrer
 Walter Hinghofer, österreichischer General